Komkommer in het zuur (gerecht), een gerecht
Komkommer in 't zuur, stripverhaal van Jommeke